Што́пор:
 Штопор — инструмент для открывания бутылок.
 Штопор — фигура пилотажа, снижение самолёта по крутой нисходящей спирали малого радиуса.
 Штопор (англ. Corkscrew) — знаменитый поворот на трассе Лагуна Сека.